|-
|21001 Trogrlic||1987 GF|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,322|| align=right|21,53|| align=right|3,550||MBA||1. april 1987||Observatorij Palomar||A. Maury
|-
|(21002)||1987 QU7|| align=right|14,4|| align=right|2,572|| align=right|0,227|| align=right|7,77|| align=right|4,124||MBA||29. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21003)||1987 YV1|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,166|| align=right|14,40|| align=right|4,230||MBA||17. december 1987||La Silla||E. W. Elst; G. Pizarro
|-
|(21004)||1988 BM4|| align=right|14,3|| align=right|2,623|| align=right|0,203|| align=right|4,11|| align=right|4,247||MBA||22. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21005)||1988 BF5|| align=right|14,7|| align=right|2,663|| align=right|0,139|| align=right|10,71|| align=right|4,345||MBA||28. januar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21006)||1988 DG2|| align=right|15,5|| align=right|2,624|| align=right|0,134|| align=right|9,70|| align=right|4,250||MBA||17. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21007)||1988 FD3|| align=right|14,7|| align=right|2,192|| align=right|0,100|| align=right|4,23|| align=right|3,245||MBA||19. marec 1988||La Silla||W. Ferreri
|-
|(21008)||1988 PE|| align=right|14,6|| align=right|2,314|| align=right|0,265|| align=right|9,19|| align=right|3,520||MBA||9. avgust 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(21009)||1988 PN1|| align=right|14,8|| align=right|2,415|| align=right|0,199|| align=right|3,02|| align=right|3,753||MBA||12. avgust 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|21010 Kishon||1988 PL2|| align=right|15,4|| align=right|2,248|| align=right|0,222|| align=right|7,24|| align=right|3,369||MBA||13. avgust 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(21011)||1988 RP4|| align=right|14,0|| align=right|2,366|| align=right|0,122|| align=right|5,20|| align=right|3,640||MBA||1. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21012)||1988 RU9|| align=right|13,4|| align=right|3,113|| align=right|0,088|| align=right|15,62|| align=right|5,492||MBA||8. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21013)||1988 RW10|| align=right|14,9|| align=right|3,074|| align=right|0,154|| align=right|00,47|| align=right|5,389||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|21014 Daishi||1988 TS1|| align=right|13,4|| align=right|3,133|| align=right|0,219|| align=right|1,58|| align=right|5,544||MBA||13. oktober 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(21015)||1988 UF|| align=right|12,1|| align=right|3,030|| align=right|0,119|| align=right|11,02|| align=right|5,272||MBA||16. oktober 1988||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|21016 Miyazawaseiroku||1988 VA|| align=right|13,9|| align=right|2,433|| align=right|0,197|| align=right|11,85|| align=right|3,794||MBA||2. november 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(21017)||1988 VP|| align=right|12,7|| align=right|2,537|| align=right|0,067|| align=right|14,40|| align=right|4,041||MBA||3. november 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(21018)||1988 VV1|| align=right|12,6|| align=right|2,914|| align=right|0,255|| align=right|12,53|| align=right|4,974||MBA||2. november 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(21019)||1988 VC2|| align=right|13,5|| align=right|3,153|| align=right|0,181|| align=right|6,07|| align=right|5,598||MBA||2. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21020)||1988 VH2|| align=right|13,7|| align=right|2,418|| align=right|0,215|| align=right|9,57|| align=right|3,759||MBA||8. november 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(21021)||1988 XL2|| align=right|12,6|| align=right|3,104|| align=right|0,230|| align=right|16,00|| align=right|5,469||MBA||7. december 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|21022 Ike||1989 CR|| align=right|13,0|| align=right|2,562|| align=right|0,257|| align=right|24,96|| align=right|4,101||MBA||2. februar 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(21023)||1989 DK|| align=right|12,6|| align=right|2,606|| align=right|0,101|| align=right|11,90|| align=right|4,206||MBA||28. februar 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21024)||1989 GD3|| align=right|14,2|| align=right|2,599|| align=right|0,167|| align=right|13,49|| align=right|4,189||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21025)||1989 SL2|| align=right|15,7|| align=right|2,276|| align=right|0,164|| align=right|4,10|| align=right|3,433||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21026)||1989 SE4|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,187|| align=right|5,61|| align=right|3,613||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21027)||1989 SR5|| align=right|14,5|| align=right|2,926|| align=right|0,078|| align=right|3,23|| align=right|5,005||MBA||28. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21028)||1989 TO|| align=right|13,6|| align=right|2,333|| align=right|0,300|| align=right|21,80|| align=right|3,563||MBA||4. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(21029)||1989 TA6|| align=right|14,3|| align=right|2,871|| align=right|0,059|| align=right|3,28|| align=right|4,863||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21030)||1989 TZ11|| align=right|15,2|| align=right|2,353|| align=right|0,364|| align=right|8,44|| align=right|3,610||MBA||2. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(21031)||1989 TO15|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,233|| align=right|2,58|| align=right|3,511||MBA||3. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21032)||1989 TN16|| align=right|14,8|| align=right|2,223|| align=right|0,082|| align=right|2,29|| align=right|3,313||MBA||4. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21033)||1989 UM|| align=right|14,6|| align=right|2,300|| align=right|0,184|| align=right|1,70|| align=right|3,487||MBA||21. oktober 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21034)||1989 WB3|| align=right|13,3|| align=right|2,987|| align=right|0,058|| align=right|10,47|| align=right|5,163||MBA||25. november 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(21035)||1990 AE|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,251|| align=right|4,79|| align=right|3,577||MBA||1. januar 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21036)||1990 BA2|| align=right|12,4|| align=right|3,042|| align=right|0,147|| align=right|10,53|| align=right|5,306||MBA||30. januar 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(21037)||1990 EB|| align=right|13,7|| align=right|2,375|| align=right|0,151|| align=right|12,09|| align=right|3,660||MBA||4. marec 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(21038)||1990 EP3|| align=right|13,6|| align=right|3,193|| align=right|0,105|| align=right|5,52|| align=right|5,705||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21039)||1990 ES4|| align=right|15,5|| align=right|2,429|| align=right|0,162|| align=right|1,47|| align=right|3,784||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21040)||1990 OZ|| align=right|14,3|| align=right|2,679|| align=right|0,163|| align=right|12,81|| align=right|4,385||MBA||20. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(21041)||1990 QO1|| align=right|12,7|| align=right|3,001|| align=right|0,048|| align=right|10,13|| align=right|5,199||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(21042)||1990 QT7|| align=right|13,6|| align=right|3,257|| align=right|0,119|| align=right|00,73|| align=right|5,878||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21043)||1990 RT2|| align=right|13,3|| align=right|2,701|| align=right|0,171|| align=right|12,02|| align=right|4,437||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(21044)||1990 SE1|| align=right|14,2|| align=right|2,548|| align=right|0,173|| align=right|13,02|| align=right|4,067||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(21045)||1990 SQ1|| align=right|13,2|| align=right|2,672|| align=right|0,196|| align=right|11,75|| align=right|4,367||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(21046)||1990 SH3|| align=right|13,3|| align=right|3,067|| align=right|0,266|| align=right|5,58|| align=right|5,370||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|21047 Hodierna||1990 SE5|| align=right|12,9|| align=right|3,982|| align=right|0,177|| align=right|4,50|| align=right|7,946||HLD||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21048)||1990 SV9|| align=right|16,2|| align=right|2,136|| align=right|0,110|| align=right|3,48|| align=right|3,121||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21049)||1990 SU16|| align=right|13,8|| align=right|2,473|| align=right|0,128|| align=right|6,22|| align=right|3,889||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|21050 Beck||1990 TG2|| align=right|15,0|| align=right|2,748|| align=right|0,192|| align=right|12,90|| align=right|4,556||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(21051)||1990 UM|| align=right|14,3|| align=right|2,761|| align=right|0,316|| align=right|10,94|| align=right|4,586||MBA||20. oktober 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(21052)||1990 UG5|| align=right|15,4|| align=right|2,774|| align=right|0,156|| align=right|8,70|| align=right|4,620||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21053)||1990 VE|| align=right|13,1|| align=right|2,765|| align=right|0,180|| align=right|6,94|| align=right|4,596||MBA||10. november 1990||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(21054)||1990 VL5|| align=right|12,6|| align=right|3,014|| align=right|0,097|| align=right|11,56|| align=right|5,231||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21055)||1990 YR|| align=right|13,1|| align=right|2,788|| align=right|0,184|| align=right|7,36|| align=right|4,654||MBA||23. december 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(21056)||1991 CA1|| align=right|14,6|| align=right|1,851|| align=right|0,107|| align=right|25,56|| align=right|2,517||MBA||14. februar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(21057)||1991 GJ8|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,036|| align=right|7,90|| align=right|3,460||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21058)||1991 GF9|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,123|| align=right|4,44|| align=right|3,471||MBA||10. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|21059 Penderecki||1991 GR10|| align=right|13,9|| align=right|2,967|| align=right|0,064|| align=right|10,94|| align=right|5,109||MBA||9. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(21060)||1991 JC|| align=right|14,8|| align=right|2,345|| align=right|0,193|| align=right|3,47|| align=right|3,589||MBA||2. maj 1991||Oohira||T. Urata
|-
|(21061)||1991 JD|| align=right|14,5|| align=right|2,350|| align=right|0,209|| align=right|2,93|| align=right|3,601||MBA||3. maj 1991||Oohira||T. Urata
|-
|21062 Iasky||1991 JW1|| align=right|11,7|| align=right|3,044|| align=right|0,039|| align=right|23,58|| align=right|5,311||MBA||13. maj 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(21063)||1991 JC2|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,199|| align=right|7,75|| align=right|3,522||MBA||8. maj 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|21064 Yangliwei||1991 LY1|| align=right|14,1|| align=right|3,185|| align=right|0,123|| align=right|2,61|| align=right|5,682||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21065)||1991 NM|| align=right|12,1|| align=right|3,133|| align=right|0,210|| align=right|16,61|| align=right|5,545||MBA||10. julij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(21066)||1991 NG5|| align=right|15,0|| align=right|2,381|| align=right|0,227|| align=right|4,35|| align=right|3,674||MBA||10. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21067)||1991 PY1|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,130|| align=right|7,41|| align=right|3,798||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21068)||1991 PL2|| align=right|15,7|| align=right|2,452|| align=right|0,196|| align=right|4,09|| align=right|3,838||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21069)||1991 PY3|| align=right|14,6|| align=right|2,594|| align=right|0,104|| align=right|00,82|| align=right|4,178||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21070)||1991 PD6|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,203|| align=right|1,70|| align=right|4,102||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21071)||1991 PE7|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,061|| align=right|14,60|| align=right|4,083||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21072)||1991 PU8|| align=right|14,6|| align=right|2,573|| align=right|0,164|| align=right|6,78|| align=right|4,127||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(21073)||1991 RE|| align=right|15,0|| align=right|2,580|| align=right|0,227|| align=right|2,92|| align=right|4,144||MBA||4. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|21074 Rügen||1991 RA4|| align=right|14,3|| align=right|2,471|| align=right|0,118|| align=right|7,73|| align=right|3,884||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(21075)||1991 RF4|| align=right|16,2|| align=right|2,422|| align=right|0,180|| align=right|2,24|| align=right|3,768||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|21076 Kokoschka||1991 RG4|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,224|| align=right|1,52|| align=right|3,757||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(21077)||1991 RG14|| align=right|14,9|| align=right|2,552|| align=right|0,189|| align=right|13,04|| align=right|4,077||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(21078)||1991 RR16|| align=right|12,7|| align=right|3,403|| align=right|0,082|| align=right|8,07|| align=right|6,278||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(21079)||1991 RR17|| align=right|13,5|| align=right|2,760|| align=right|0,161|| align=right|9,35|| align=right|4,585||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(21080)||1991 RD18|| align=right|14,2|| align=right|2,446|| align=right|0,045|| align=right|3,89|| align=right|3,826||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(21081)||1991 RC19|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,267|| align=right|3,71|| align=right|4,190||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|21082 Araimasaru||1991 TG2|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,307|| align=right|6,02|| align=right|4,136||MBA||13. oktober 1991||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(21083)||1991 TH14|| align=right|15,5|| align=right|2,587|| align=right|0,277|| align=right|5,15|| align=right|4,160||MBA||2. oktober 1991||Observatorij Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(21084)||1991 UV3|| align=right|13,7|| align=right|2,728|| align=right|0,170|| align=right|8,83|| align=right|4,504||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21085)||1991 UL4|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,226|| align=right|4,90|| align=right|4,371||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21086)||1992 AO1|| align=right|13,9|| align=right|2,412|| align=right|0,209|| align=right|4,09|| align=right|3,746||MBA||10. januar 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(21087)||1992 BH2|| align=right|13,2|| align=right|2,680|| align=right|0,184|| align=right|11,19|| align=right|4,386||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21088)||1992 BL2|| align=right|14,4|| align=right|1,707|| align=right|0,239|| align=right|38,46|| align=right|2,230||AMR||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|21089 Mochizuki||1992 CQ|| align=right|13,2|| align=right|2,666|| align=right|0,135|| align=right|14,23|| align=right|4,353||MBA||8. februar 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(21090)||1992 DZ6|| align=right|14,5|| align=right|2,695|| align=right|0,141|| align=right|11,78|| align=right|4,425||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21091)||1992 DK8|| align=right|14,8|| align=right|2,247|| align=right|0,195|| align=right|5,23|| align=right|3,367||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21092)||1992 EJ6|| align=right|14,6|| align=right|2,770|| align=right|0,027|| align=right|6,17|| align=right|4,608||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21093)||1992 EK6|| align=right|14,3|| align=right|2,742|| align=right|0,049|| align=right|6,46|| align=right|4,540||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21094)||1992 EP7|| align=right|14,2|| align=right|2,659|| align=right|0,225|| align=right|13,57|| align=right|4,334||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21095)||1992 EG11|| align=right|14,2|| align=right|2,716|| align=right|0,157|| align=right|13,10|| align=right|4,476||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21096)||1992 EZ11|| align=right|13,2|| align=right|2,710|| align=right|0,140|| align=right|5,50|| align=right|4,460||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21097)||1992 ER25|| align=right|14,0|| align=right|2,985|| align=right|0,184|| align=right|2,73|| align=right|5,157||MBA||8. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21098)||1992 EB27|| align=right|15,0|| align=right|2,928|| align=right|0,084|| align=right|00,77|| align=right|5,011||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(21099)||1992 GM2|| align=right|15,2|| align=right|2,131|| align=right|0,094|| align=right|00,99|| align=right|3,109||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21100)||1992 OB|| align=right|13,4|| align=right|3,092|| align=right|0,207|| align=right|17,71|| align=right|5,436||MBA||26. julij 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21101)||1992 OJ1|| align=right|13,8|| align=right|2,281|| align=right|0,181|| align=right|23,57|| align=right|3,445||MBA||26. julij 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(21102)||1992 OF2|| align=right|15,8|| align=right|2,292|| align=right|0,135|| align=right|5,49|| align=right|3,468||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21103)||1992 OB3|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,106|| align=right|5,83|| align=right|3,363||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21104)||1992 PY|| align=right|13,8|| align=right|2,342|| align=right|0,296|| align=right|21,37|| align=right|3,585||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21105)||1992 PU1|| align=right|14,0|| align=right|3,149|| align=right|0,134|| align=right|4,02|| align=right|5,587||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21106)||1992 PO2|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,143|| align=right|6,11|| align=right|3,473||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(21107)||1992 PZ4|| align=right|13,4|| align=right|2,609|| align=right|0,192|| align=right|13,43|| align=right|4,213||MBA||4. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(21108)||1992 QT|| align=right|14,3|| align=right|2,312|| align=right|0,186|| align=right|26,43|| align=right|3,515||MBA||31. avgust 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(21109)||1992 RY|| align=right|13,4|| align=right|3,118|| align=right|0,115|| align=right|13,72|| align=right|5,505||MBA||4. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|21110 Karlvalentin||1992 RC1|| align=right|15,5|| align=right|2,358|| align=right|0,224|| align=right|2,36|| align=right|3,620||MBA||4. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(21111)||1992 RP3|| align=right|14,2|| align=right|2,472|| align=right|0,157|| align=right|12,84|| align=right|3,885||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21112)||1992 RY3|| align=right|15,7|| align=right|2,282|| align=right|0,172|| align=right|5,87|| align=right|3,447||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21113)||1992 RG4|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,194|| align=right|6,96|| align=right|3,636||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21114)||1992 RS5|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,115|| align=right|4,43|| align=right|3,542||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21115)||1992 RL7|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,179|| align=right|2,76|| align=right|3,639||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21116)||1992 SO|| align=right|14,4|| align=right|2,320|| align=right|0,165|| align=right|5,77|| align=right|3,533||MBA||26. september 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(21117)||1992 SB13|| align=right|14,1|| align=right|2,285|| align=right|0,095|| align=right|3,58|| align=right|3,454||MBA||30. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21118)||1992 SB17|| align=right|15,9|| align=right|2,415|| align=right|0,194|| align=right|2,06|| align=right|3,753||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(21119)||1992 UJ|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,189|| align=right|2,37|| align=right|4,054||MBA||19. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21120)||1992 WP|| align=right|14,3|| align=right|2,559|| align=right|0,178|| align=right|13,38|| align=right|4,094||MBA||16. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21121)||1992 WV|| align=right|14,4|| align=right|2,420|| align=right|0,162|| align=right|5,59|| align=right|3,763||MBA||16. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21122)||1992 YK|| align=right|13,6|| align=right|2,369|| align=right|0,068|| align=right|6,94|| align=right|3,646||MBA||23. december 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(21123)||1992 YP2|| align=right|15,0|| align=right|2,461|| align=right|0,122|| align=right|8,88|| align=right|3,860||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21124)||1992 YR2|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,061|| align=right|5,15|| align=right|3,660||MBA||18. december 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|21125 Orff||1992 YZ4|| align=right|14,5|| align=right|2,345|| align=right|0,158|| align=right|7,13|| align=right|3,591||MBA||30. december 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(21126)||1993 BJ2|| align=right|12,8|| align=right|2,407|| align=right|0,136|| align=right|6,98|| align=right|3,733||MBA||19. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(21127)||1993 BF4|| align=right|13,7|| align=right|2,665|| align=right|0,200|| align=right|13,10|| align=right|4,350||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|21128 Chapuis||1993 BJ5|| align=right|12,0|| align=right|3,989|| align=right|0,102|| align=right|7,88|| align=right|7,967||HLD||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21129)||1993 BJ7|| align=right|13,7|| align=right|2,607|| align=right|0,079|| align=right|15,20|| align=right|4,208||MBA||23. januar 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21130)||1993 FN|| align=right|15,0|| align=right|2,534|| align=right|0,215|| align=right|10,72|| align=right|4,034||MBA||23. marec 1993||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(21131)||1993 FQ7|| align=right|14,0|| align=right|3,004|| align=right|0,047|| align=right|10,88|| align=right|5,205||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21132)||1993 FN10|| align=right|13,5|| align=right|2,882|| align=right|0,107|| align=right|3,15|| align=right|4,893||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21133)||1993 FE11|| align=right|14,4|| align=right|2,771|| align=right|0,102|| align=right|4,55|| align=right|4,611||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21134)||1993 FE13|| align=right|13,2|| align=right|2,758|| align=right|0,071|| align=right|6,12|| align=right|4,579||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21135)||1993 FL14|| align=right|13,6|| align=right|2,550|| align=right|0,082|| align=right|4,59|| align=right|4,071||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21136)||1993 FH19|| align=right|14,3|| align=right|2,762|| align=right|0,095|| align=right|6,80|| align=right|4,589||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21137)||1993 FX20|| align=right|14,0|| align=right|2,921|| align=right|0,091|| align=right|1,90|| align=right|4,991||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21138)||1993 FS24|| align=right|15,0|| align=right|2,622|| align=right|0,085|| align=right|4,51|| align=right|4,245||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21139)||1993 FP26|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,235|| align=right|3,02|| align=right|4,145||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21140)||1993 FN28|| align=right|15,4|| align=right|2,587|| align=right|0,215|| align=right|4,00|| align=right|4,161||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21141)||1993 FD30|| align=right|14,7|| align=right|2,748|| align=right|0,094|| align=right|5,20|| align=right|4,556||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21142)||1993 FV30|| align=right|14,8|| align=right|2,549|| align=right|0,246|| align=right|7,21|| align=right|4,070||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21143)||1993 FX31|| align=right|14,4|| align=right|2,688|| align=right|0,099|| align=right|3,90|| align=right|4,407||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21144)||1993 FA46|| align=right|14,6|| align=right|2,700|| align=right|0,118|| align=right|2,56|| align=right|4,436||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21145)||1993 FZ57|| align=right|14,9|| align=right|2,710|| align=right|0,103|| align=right|2,21|| align=right|4,460||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21146)||1993 FD67|| align=right|14,3|| align=right|2,692|| align=right|0,208|| align=right|1,75|| align=right|4,417||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(21147)||1993 FV80|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,183|| align=right|2,59|| align=right|4,387||MBA||18. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|21148 Billramsey||1993 HN1|| align=right|14,1|| align=right|2,689|| align=right|0,187|| align=right|12,87|| align=right|4,409||MBA||16. april 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|21149 Kenmitchell||1993 HY5|| align=right|15,2|| align=right|1,933|| align=right|0,036|| align=right|23,94|| align=right|2,687||MBA||19. april 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(21150)||1993 LF1|| align=right|13,9|| align=right|2,561|| align=right|0,147|| align=right|12,04|| align=right|4,098||MBA||13. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21151)||1993 LO1|| align=right|14,0|| align=right|2,622|| align=right|0,266|| align=right|10,71|| align=right|4,245||MBA||13. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21152)||1993 MB1|| align=right|12,6|| align=right|2,569|| align=right|0,142|| align=right|13,59|| align=right|4,118||MBA||17. junij 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(21153)||1993 MF1|| align=right|13,5|| align=right|2,662|| align=right|0,164|| align=right|12,76|| align=right|4,343||MBA||18. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21154)||1993 NS1|| align=right|14,2|| align=right|3,086|| align=right|0,274|| align=right|8,69|| align=right|5,419||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21155)||1993 NW1|| align=right|14,3|| align=right|2,896|| align=right|0,042|| align=right|1,53|| align=right|4,928||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21156)||1993 QP7|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,073|| align=right|6,36|| align=right|3,525||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21157)||1993 RC5|| align=right|14,1|| align=right|3,194|| align=right|0,106|| align=right|2,90|| align=right|5,707||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21158)||1993 RP18|| align=right|15,7|| align=right|2,157|| align=right|0,035|| align=right|2,28|| align=right|3,167||MBA||15. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(21159)||1993 ST5|| align=right|15,1|| align=right|2,132|| align=right|0,150|| align=right|1,61|| align=right|3,113||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21160)||1993 TJ|| align=right|13,0|| align=right|3,018|| align=right|0,049|| align=right|9,66|| align=right|5,243||MBA||10. oktober 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(21161)||1993 TR1|| align=right|12,1|| align=right|3,168|| align=right|0,056|| align=right|13,85|| align=right|5,637||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21162)||1993 TW16|| align=right|14,8|| align=right|2,985|| align=right|0,160|| align=right|2,89|| align=right|5,156||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21163)||1993 TJ24|| align=right|15,9|| align=right|2,176|| align=right|0,119|| align=right|2,26|| align=right|3,209||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21164)||1993 UZ7|| align=right|13,2|| align=right|3,163|| align=right|0,141|| align=right|7,33|| align=right|5,624||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21165)||1993 VF2|| align=right|15,7|| align=right|2,195|| align=right|0,167|| align=right|3,87|| align=right|3,251||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21166)||1993 XH|| align=right|15,6|| align=right|2,217|| align=right|0,158|| align=right|5,39|| align=right|3,301||MBA||6. december 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(21167)||1993 XQ|| align=right|14,0|| align=right|2,931|| align=right|0,097|| align=right|1,20|| align=right|5,018||MBA||9. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21168)||1994 AC8|| align=right|15,2|| align=right|2,236|| align=right|0,130|| align=right|4,40|| align=right|3,342||MBA||7. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21169)||1994 AG10|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,146|| align=right|2,50|| align=right|3,556||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21170)||1994 AL10|| align=right|15,4|| align=right|2,259|| align=right|0,143|| align=right|5,60|| align=right|3,396||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21171)||1994 CG1|| align=right|14,6|| align=right|2,254|| align=right|0,198|| align=right|5,01|| align=right|3,382||MBA||7. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21172)||1994 CK10|| align=right|15,0|| align=right|2,284|| align=right|0,098|| align=right|3,68|| align=right|3,451||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21173)||1994 CU10|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,030|| align=right|6,32|| align=right|3,477||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21174)||1994 CG12|| align=right|14,5|| align=right|2,417|| align=right|0,155|| align=right|3,29|| align=right|3,756||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21175)||1994 CP12|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,138|| align=right|3,10|| align=right|3,446||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21176)||1994 CN13|| align=right|14,5|| align=right|2,455|| align=right|0,189|| align=right|3,64|| align=right|3,845||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21177)||1994 CC17|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,166|| align=right|3,04|| align=right|3,595||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21178)||1994 CJ17|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,126|| align=right|7,37|| align=right|3,710||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21179)||1994 CL18|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,079|| align=right|7,09|| align=right|3,610||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21180)||1994 DC|| align=right|14,9|| align=right|2,396|| align=right|0,198|| align=right|8,92|| align=right|3,708||MBA||16. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21181)||1994 EB2|| align=right|13,7|| align=right|2,394|| align=right|0,229|| align=right|23,12|| align=right|3,703||MBA||6. marec 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(21182)||1994 EC2|| align=right|13,6|| align=right|2,292|| align=right|0,256|| align=right|25,24|| align=right|3,468||MBA||12. marec 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21183)||1994 EO2|| align=right|13,9|| align=right|2,296|| align=right|0,286|| align=right|23,09|| align=right|3,478||MBA||9. marec 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(21184)||1994 EC5|| align=right|14,7|| align=right|2,416|| align=right|0,061|| align=right|6,14|| align=right|3,754||MBA||6. marec 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21185)||1994 EH6|| align=right|15,4|| align=right|2,339|| align=right|0,048|| align=right|7,08|| align=right|3,576||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21186)||1994 EO6|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,099|| align=right|5,09|| align=right|3,628||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(21187)||1994 FY|| align=right|14,3|| align=right|2,365|| align=right|0,108|| align=right|12,06|| align=right|3,635||MBA||31. marec 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21188)||1994 GN|| align=right|14,7|| align=right|2,269|| align=right|0,140|| align=right|5,55|| align=right|3,418||MBA||5. april 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21189)||1994 JB|| align=right|15,4|| align=right|2,546|| align=right|0,192|| align=right|3,16|| align=right|4,061||MBA||3. maj 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(21190)||1994 JQ|| align=right|15,4|| align=right|2,539|| align=right|0,051|| align=right|2,34|| align=right|4,044||MBA||10. maj 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(21191)||1994 JL6|| align=right|15,2|| align=right|2,530|| align=right|0,015|| align=right|2,33|| align=right|4,024||MBA||4. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21192)||1994 NA|| align=right|15,1|| align=right|2,447|| align=right|0,110|| align=right|7,21|| align=right|3,828||MBA||2. julij 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(21193)||1994 PJ1|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,137|| align=right|13,94|| align=right|4,074||MBA||14. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21194)||1994 PN1|| align=right|12,8|| align=right|2,795|| align=right|0,195|| align=right|24,65|| align=right|4,671||MBA||11. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(21195)||1994 PK4|| align=right|14,4|| align=right|2,742|| align=right|0,139|| align=right|2,64|| align=right|4,539||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21196)||1994 PU5|| align=right|14,1|| align=right|2,967|| align=right|0,073|| align=right|9,87|| align=right|5,110||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21197)||1994 PS7|| align=right|14,6|| align=right|2,803|| align=right|0,097|| align=right|1,71|| align=right|4,691||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21198)||1994 PX7|| align=right|15,4|| align=right|2,780|| align=right|0,104|| align=right|1,88|| align=right|4,634||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21199)||1994 PV8|| align=right|14,9|| align=right|2,287|| align=right|0,119|| align=right|5,26|| align=right|3,458||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21200)||1994 PU10|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,010|| align=right|6,52|| align=right|4,526||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21201)||1994 PO18|| align=right|14,7|| align=right|2,908|| align=right|0,058|| align=right|2,34|| align=right|4,959||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21202)||1994 PW19|| align=right|15,5|| align=right|2,984|| align=right|0,127|| align=right|00,67|| align=right|5,153||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21203)||1994 PP20|| align=right|14,6|| align=right|3,220|| align=right|0,219|| align=right|3,12|| align=right|5,777||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21204)||1994 PH26|| align=right|14,1|| align=right|2,895|| align=right|0,029|| align=right|2,70|| align=right|4,925||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21205)||1994 PV27|| align=right|14,3|| align=right|2,613|| align=right|0,160|| align=right|6,66|| align=right|4,224||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21206)||1994 PT28|| align=right|14,3|| align=right|2,937|| align=right|0,057|| align=right|2,75|| align=right|5,033||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21207)||1994 PH29|| align=right|14,3|| align=right|2,719|| align=right|0,045|| align=right|3,23|| align=right|4,483||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21208)||1994 PW29|| align=right|14,3|| align=right|2,931|| align=right|0,133|| align=right|10,56|| align=right|5,017||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21209)||1994 PO30|| align=right|14,2|| align=right|2,849|| align=right|0,125|| align=right|4,60|| align=right|4,809||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21210)||1994 PA31|| align=right|13,8|| align=right|3,221|| align=right|0,068|| align=right|13,73|| align=right|5,780||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21211)||1994 PP36|| align=right|13,6|| align=right|2,976|| align=right|0,034|| align=right|8,57|| align=right|5,133||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21212)||1994 PG39|| align=right|14,8|| align=right|3,133|| align=right|0,145|| align=right|00,63|| align=right|5,545||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(21213)||1994 RL7|| align=right|14,4|| align=right|2,762|| align=right|0,206|| align=right|1,88|| align=right|4,589||MBA||12. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21214)||1994 RN7|| align=right|14,9|| align=right|2,780|| align=right|0,044|| align=right|3,32|| align=right|4,635||MBA||12. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21215)||1994 UQ|| align=right|13,1|| align=right|2,679|| align=right|0,129|| align=right|13,79|| align=right|4,385||MBA||31. oktober 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21216)||1994 UZ1|| align=right|13,0|| align=right|2,905|| align=right|0,074|| align=right|13,29|| align=right|4,951||MBA||31. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21217)||1994 VM1|| align=right|13,9|| align=right|3,062|| align=right|0,195|| align=right|4,69|| align=right|5,358||MBA||4. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21218)||1994 VP7|| align=right|13,2|| align=right|2,995|| align=right|0,182|| align=right|13,49|| align=right|5,181||MBA||7. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21219)||1994 WV1|| align=right|13,9|| align=right|3,079|| align=right|0,142|| align=right|2,43|| align=right|5,403||MBA||28. november 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(21220)||1994 WE4|| align=right|13,2|| align=right|3,000|| align=right|0,115|| align=right|11,10|| align=right|5,196||MBA||30. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21221)||1994 YM1|| align=right|12,6|| align=right|2,978|| align=right|0,091|| align=right|11,77|| align=right|5,137||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21222)||1995 BT|| align=right|13,1|| align=right|3,230|| align=right|0,112|| align=right|21,09|| align=right|5,805||MBA||23. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21223)||1995 DL|| align=right|12,8|| align=right|3,173|| align=right|0,096|| align=right|4,28|| align=right|5,650||MBA||21. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21224)||1995 DM6|| align=right|12,8|| align=right|3,160|| align=right|0,044|| align=right|21,39|| align=right|5,617||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21225)||1995 GQ1|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,116|| align=right|4,59|| align=right|3,429||MBA||1. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21226)||1995 ON6|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,109|| align=right|6,17|| align=right|3,532||MBA||24. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21227)||1995 QS|| align=right|14,4|| align=right|2,250|| align=right|0,159|| align=right|5,19|| align=right|3,375||MBA||16. avgust 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(21228)||1995 SC|| align=right|15,6|| align=right|2,759|| align=right|0,400|| align=right|28,33|| align=right|4,583||MBA||20. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|21229 Sušil||1995 SM1|| align=right|16,0|| align=right|2,635|| align=right|0,085|| align=right|1,15|| align=right|4,278||MBA||22. september 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(21230)||1995 SK3|| align=right|14,9|| align=right|2,461|| align=right|0,166|| align=right|3,58|| align=right|3,860||MBA||23. september 1995||Loiano||Loiano
|-
|(21231)||1995 SC17|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,248|| align=right|4,41|| align=right|4,310||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21232)||1995 SH26|| align=right|15,2|| align=right|2,531|| align=right|0,131|| align=right|1,75|| align=right|4,026||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21233)||1995 UU3|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,200|| align=right|4,05|| align=right|4,413||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|21234 Nakashima||1995 WG|| align=right|14,2|| align=right|2,670|| align=right|0,190|| align=right|14,08|| align=right|4,363||MBA||16. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21235)||1995 WG2|| align=right|13,6|| align=right|2,667|| align=right|0,110|| align=right|10,69|| align=right|4,355||MBA||18. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21236)||1995 WE3|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,095|| align=right|4,40|| align=right|4,048||MBA||20. november 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(21237)||1995 WF5|| align=right|13,6|| align=right|2,649|| align=right|0,153|| align=right|4,38|| align=right|4,312||MBA||18. november 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(21238)||1995 WV7|| align=right|12,9|| align=right|2,542|| align=right|0,109|| align=right|11,44|| align=right|4,051||MBA||28. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21239)||1995 WP17|| align=right|15,0|| align=right|2,572|| align=right|0,299|| align=right|3,98|| align=right|4,124||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21240)||1995 WP22|| align=right|15,5|| align=right|2,416|| align=right|0,197|| align=right|1,67|| align=right|3,754||MBA||18. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21241)||1995 WN33|| align=right|14,3|| align=right|2,600|| align=right|0,121|| align=right|12,59|| align=right|4,193||MBA||20. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21242)||1995 WZ41|| align=right|13,7|| align=right|2,340|| align=right|0,283|| align=right|23,45|| align=right|3,580||MBA||25. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(21243)||1995 XG1|| align=right|13,5|| align=right|2,555|| align=right|0,134|| align=right|12,79|| align=right|4,084||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21244)||1995 XU1|| align=right|15,1|| align=right|2,426|| align=right|0,191|| align=right|2,00|| align=right|3,778||MBA||14. december 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(21245)||1995 XQ4|| align=right|15,4|| align=right|2,780|| align=right|0,085|| align=right|5,40|| align=right|4,636||MBA||14. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21246)||1995 YF1|| align=right|13,5|| align=right|2,780|| align=right|0,117|| align=right|8,18|| align=right|4,635||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21247)||1995 YJ1|| align=right|13,5|| align=right|2,892|| align=right|0,090|| align=right|2,97|| align=right|4,918||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21248)||1995 YP1|| align=right|13,1|| align=right|2,794|| align=right|0,021|| align=right|5,52|| align=right|4,669||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21249)||1995 YX1|| align=right|14,6|| align=right|2,305|| align=right|0,101|| align=right|2,21|| align=right|3,498||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|21250 Kamikouchi||1995 YQ2|| align=right|14,3|| align=right|2,729|| align=right|0,126|| align=right|12,41|| align=right|4,508||MBA||17. december 1995||Chichibu||N. Sato
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov